Эйван:

 Эйван — в исламской архитектуре обозначает сводчатое помещение, с трех сторон обнесённое стеной и открытое с четвёртой стороны.
Эйван — город на западе Ирана, в провинции Илам.
 Эйван — одна из 7 областей (шахрестанов) иранской провинции Илам.